Carrascosa puede referirse a:

Lugares 
En España
 Carrascosa, municipio de la provincia de Cuenca.
 Carrascosa, localidad del municipio de Villaverde de Guadalimar, en la provincia de Albacete.
 Carrascosa de Abajo, municipio de la provincia de Soria.
 Carrascosa de Arriba, localidad del municipio de Montejo de Tiermes, en la provincia de Soria.
 Carrascosa del Campo, localidad del municipio de Campos del Paraíso, en la provincia de Cuenca.
 Carrascosa de Haro, municipio de la provincia de Cuenca.
 Carrascosa de Henares, localidad del municipio de Espinosa de Henares, en la provincia de Guadalajara.
 Carrascosa de la Sierra, municipio de la provincia de Soria.
 Carrascosa de Tajo, localidad del municipio de Cifuentes, en la provincia de Guadalajara.
 Los Carrascosas, localidad del municipio de Cartagena, en la provincia de Murcia.